Bertrand Leblanc peut faire référence à :

Bertrand LeBlanc, homme politique canadien,
Bertrand-B. Leblanc (1928-), auteur canadien.